Horvátország
Vrbani falu Vižinada községben, Isztria megyében
Vrbani Zágráb délnyugati városnegyede